La Costituente di Centro è stato il tavolo politico e programmatico proposto dall'Unione di Centro di Pier Ferdinando Casini, di concerto con movimenti minori quali la Rosa per l'Italia, il Coordinamento Popolari - Margherita di Ciriaco De Mita, i Circoli Liberal e diverse altre forze di ispirazione moderata che avrebbe dovuto portare alla costruzione di un nuovo soggetto democristiano e liberale. 

Presieduta da Savino Pezzotta, leader della Rosa Bianca e coordinata da Ferdinando Adornato, si conclude mestamente e senza esito, dal momento che ognuno dei partecipanti sceglie di mantenere i propri assetti organizzativi e le proprie identità.

Storia
La volontà di riunire i moderati dopo la scomparsa della Democrazia Cristiana è stata sovente manifestata da diversi partiti, anche se spesso questi processi si sono risolti solo a metà. 

Gli esempi più importanti sono dati dall'unione del Centro Cristiano Democratico, dei Cristiani Democratici Uniti e di Democrazia Europea nell'Unione dei Democratici Cristiani e di Centro, fondata il 6 dicembre 2002, e da La Margherita, nata dalla fusione del Partito Popolare Italiano, de I Democratici e Rinnovamento Italiano. Se però DL si formò presentandosi come passo intermedio verso la costruzione del Partito Democratico, l'Udc, causa anche la lunga e organica presenza nel Centro destra, finì per diventare solo un'appendice della Casa delle Libertà e di Forza Italia. Qualcosa cominciò a cambiare con il terzo congresso dell'Udc, quando una parte del partito cominciò a spingere per la trasformazione del partito in una nuova forza popolare di stampo europeo: il 19 luglio nel monastero di Santa Scolastica a Subiaco, Mario Baccini, Bruno Tabacci e Armando Dionisi presentano il Manifesto di Subiaco, che vuole presentarsi come la "piattaforma politica" per la nascita di un nuovo partito. L'appello, inizialmente raccolto, cade successivamente nel dimenticatoio. 

Fino alle elezioni politiche del 2008, quando Casini sceglie di far correre da solo l'Udc e chiama a raccolta tutti i moderati che non si riconoscono nei due poli.

A Roma a marzo 2008 si riunisce anche il Comitato promotore per la Costituente di Centro, formato da Pier Ferdinando Casini, Ferdinando Adornato, Rocco Buttiglione, Lorenzo Cesa, Ciriaco De Mita, Francesco D'Onofrio, Savino Pezzotta e Bruno Tabacci, che elabora un nuovo Appello in cui si legge:

e

Il comitato promotre della Costituente subirà in seguito la perdita di Bruno Tabacci, passato ad Alleanza per l'Italia. La Costituente non rappresenta un organo di partito legato alla volontà dei dirigenti, ma si propone come un organo aperto ai contributi di tutti i moderati.

Seminario di Todi: verso il Partito della Nazione
Dal 20 al 22 maggio a Todi si è tenuto un seminario organizzato dalla Fondazione Liberal di Ferdinando Adornato, in cui è stato deciso l'azzeramento delle cariche dirigenziali dell'Udc e il lancio del nuovo Partito moderato. Al seminario prendono parte il presidente della Confindustria Emma Marcegaglia, che ha annunciato di essere interessata a questo progetto, il repubblicano Giorgio La Malfa, che ha assicurato la partecipazione del Partito Repubblicano Italiano alla Costituente di Centro, l'ex Pdl Giuseppe Gargani, il presidente di "Rete Italia", Gian Carlo Sangalli e la leader di Io Sud, Adriana Poli Bortone, che ha scelto di aderire al progetto dell'Udc di costruire un più largo 'Partito della Nazione' ma ha invitato i centristi a rinunciare al simbolo dello Scudo Crociato. Il comitato promotore della Costituente di Centro si è poi riunito la mattina del 25 maggio per prendere le prime concrete decisioni per avviare il processo che, in linea con quando definito nel seminario di Todi, avrebbe dovuto portare l'Udc al congresso nazionale previsto per gennaio 2011. È stato istituito un Comitato dei garanti del processo di adesione, aperto a movimenti, associazioni, liste civiche e singole persone, che sarà presieduto dal portavoce nazionale dell'Udc Antonio De Poli. L'onorevole Paola Binetti è stata invece nominata presidente del Comitato etico, che avrà il compito di stilare un codice etico per gli aderenti al nuovo partito.

Organi nazionali
 Presidente: Savino Pezzotta 
 Coordinatore nazionale: Ferdinando Adornato 
 Presidente del comitato dei garanti del processo di adesione: Antonio De Poli
 Presidente del comitato etico: Paola Binetti

Comitato promotore
Pier Ferdinando Casini
Ferdinando Adornato
Rocco Buttiglione
Lorenzo Cesa
Ciriaco De Mita
Francesco D'Onofrio
Daniela Melchiorre
Savino Pezzotta

Note

Voci correlate
Unione di Centro (2002)
Alleanza per l'Italia

Collegamenti esterni

Unione di Centro